Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Boris Becker 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Mats Wilander (terzo turno)
 Stefan Edberg (campione)
 Boris Becker (finale)
 Jimmy Connors (semifinali)
 John McEnroe (primo turno)
 Henri Leconte (primo turno)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Anders Järryd (semifinali)

 David Pate (primo turno)
 Kevin Curren (primo turno)
 Mikael Pernfors (quarti di finale)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Scott Davis (secondo turno)
 Amos Mansdorf (primo turno)
 Peter Lundgren (secondo turno)
 Tarik Benhabiles (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1987